Пи́лкин — русская фамилия.
 Пилкин, Павел Фёдорович (?—1851) — генерал-майор, начальник морской артиллерии крепости Кронштадт.
 
 Пилкин, Константин Павлович (1824—1913) — адмирал, председатель Морского технического комитета.
 Пилкин, Алексей Константинович (1881—1960) — русский морской офицер, капитан 2-го ранга.
 Пилкин, Николай Павлович (?—1891) — контр-адмирал.
 Пилкин, Пётр Павлович (1829—1911) — адмирал, председатель Главного военно-морского суда.
 Пилкин, Борис Васильевич (1929—2010) — заслуженный тренер России по спортивной гимнастике.